Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1940 – były 4. nieoficjalną edycją w MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju mężczyzn, która odbywała się podczas II. wojny światowej w stolicy Norwegii – Oslo. Zawody odbyły się w dniach 3–4 lutego 1940 roku. Mistrzem świata został Łotysz – Alfons Bērziņš.

Wyniki zawodów

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1940 w sportach zimowych
1940 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo